Такмичење у одбојци за жене је на Олимпијским играма одржано од 20. до 29. септембра.

Репрезенције 8 земаља су биле подељене у две групе са по четири екипе. Прве две екипе из обе групе су избориле пласман у полуфинале. Трећепласиране и четвртопласиране екипе су играле за пласман од 5.-8. места.

Квалификације 

*  је заменио екипу Кубе, која је одлучила да се придружи Северној Кореји у бојкоту игара.

Жреб

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Пласман од 5. до 8. места

Финалне утакмице

Коначни пласман

Награде 
 Најкориснији играч
  Сесилија Таит

Спољашње везе 
 Резултати
 Коначни пласман (1964–2000) на FIVB.org
 Званични резултати (стр. 625–627, 635–638)

Спортови на Летњим олимпијским играма 1988.
Одбојка за жене на олимпијским играма
Одбојка на Летњим олимпијским играма 1988.